Chon ist der Familienname folgender Personen:

 Chon Jongwon (* 1996), südkoreanischer Sportkletterer
 Justin Chon (* 1981), US-amerikanischer Schauspieler
 Kilnam Chon (* 1943), südkoreanischer Informatiker und Internetpionier

Chon steht für:

 eine südamerikanische Sprachfamilie, siehe Chon-Sprachen
 die Untereinheit der südkoreanischen Währung, siehe Südkoreanischer Won
 die Untereinheit der nordkoreanischen Währung, siehe Nordkoreanischer Won
 Chon (Band), eine US-amerikanische Progressive-Rockband
Chón, argentinischer Tangopianist, Bandleader und Tangokomponist, siehe Eduardo Pereyra